Blémerey kan syfta på:

 Blémerey, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Blémerey, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges